Игорь Викторович Зенькович (; ) — белорусский и казахстанский футболист, ныне нападающий.

Карьера 
Игорь Зенькович является воспитанником футбольного клуба «Олимпия» (Минск). Первый тренер — Зиборов Сергей Александрович. В 2003 году он стал выступать за молодёжку БАТЭ, в основном составе дебютировал 13 августа 2006 года в кубковом матче с «Лидой», но пробиться в основу ведущего клуба Белоруссии не смог и был отправлен в аренду в «Неман» из города Гродно. Далее играл за светлогорский «Химик», минские «Дариду» и «Динамо». Свой бомбардирский потенциал начал раскрывать в «Днепре» из Могилёва. Поиграв за этот клуб два сезона, футболист в 2012 году уехал из Белоруссии в Казахстан.

Первым казахстанским клубом в карьере Зеньковича стал уральский «Акжайык», за который белорусский форвард забивал в среднем в каждом втором матче. В середине сезона 2013 он из-за финансовых проблем покинул «Акжайык» и доиграл сезон в карагандинском «Шахтёре». В стане «горняков» Игорь забивать стал реже, но в сумме голов за «Акжайык» и «Шахтёр» (9+6=15) стал лучшим бомбардиром чемпионата. Зенькович прославился на обе страны, когда 23 июля в Караганде забил гол родному БАТЭ во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА 2013/14 и «Шахтёр» выбил белорусов из турнира (1-0, 1-0). В конце сезона «Шахтёр» выиграл Кубок Казахстана, Игорь в ходе турнира забил гол «Астане». В этом же году футболист принял гражданство Казахстана.

В начале 2014 года Игорь перешёл в «Актобе». И провёл довольно удачный сезон, забив 6 голов в 27 играх чемпионата и ещё гол «Кайсару» в кубковом матче. Актобинский клуб завоевал серебряные медали первенства и вышел в финал Кубка Казахстана 2014.

В феврале 2015 года Зенькович подписал контракт на полтора года с турецким клубом «Элязыгспор», но не прижился в Турции и уже летом вернулся в Казахстан, став игроком клуба «Тобол» из Костаная, за который он выступал до конца 2015 года.

В январе 2016 года Зенькович подписал контракт на один сезон с уже пятым казахстанским клубом «Тараз». Но удачно сыграв на старте (три гола в шести матчах) выбыл из-за травмы до конца чемпионата и остался без клуба, так как «Тараз» вылетел из Премьер-лиги.

В январе 2017 года Зенькович вернулся в «Актобе». И провёл удачный сезон — сыграл больше всех игр в команде (30), забил больше всех голов (9), был признан лучшим нападающим ФК «Актобе» и тем самым помог клубу остаться в КПЛ. Кроме того, получил приз ПФЛК «Лучший гол сезона-2017» за гол пяткой в ворота «Шахтёра».

Достижения 
 Командные
 «Шахтёр» (Караганда)
 Обладатель Кубка Казахстана: 2013

 «Актобе»
 Вице-чемпион Казахстана: 2014
 Финалист Кубка Казахстана: 2014

 «Кайсар»
 Обладатель Кубка Казахстана: 2019

 Личные
 Лучший бомбардир чемпионата Казахстана: 2013
 В списке 33 лучших футболистов казахстанской Премьер-Лиги (2): № 3 (2012, 2013)
 Приз ПФЛК «Лучший гол сезона-2017».
 Член бомбардирского Клуба Нилтона Мендеса: 55 голов за казахстанские клубы.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте УЕФА
 
 
 Профиль  на сайте ФК БАТЭ
 Профиль  на сайте истории ФК «Шахтёр» Караганда

Футболисты Белоруссии
Футболисты Казахстана
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Неман» Гродно
Игроки ФК «Химик» Светлогорск
Игроки ФК «Дарида»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Днепр» Могилёв
Игроки ФК «Акжайык»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Элязыгспор»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Тараз»
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Минск»